Bombarda (arma) — disparador primitivo de projéteis pesados surgido no século XV
Bombarda (instrumento musical)

Desambiguação